Ла Мисион Нуева има више значења:

 Ла Мисион Нуева (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мисион Нуева (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику